A mész a kalcium három vegyületét jelenti:
 kalcium-karbonát (kalcium-karbonát, CaCO3), amely kalcium-oxidból és szén-dioxidból jön létre, általában élettevékenység révén
 mészkő, kalcium-karbonátból álló kőzet, a vegyület ipari felhasználásának forrása
 égetett mész (kalcium-oxid, CaO), a kalcium-karbonát hevítésével jön létre
 oltott mész (kalcium-hidroxid, mészhidrát, Ca(OH)2), kalcium-oxid és víz reakciójával áll elő, nem stabil

Lásd még:
 dolomit